Kandija, naseljeno mjesto u općini Bugojno, BiH
 Kandija (Novo Mesto, Slovenija), bivše naseljeno mjesto u općini Novo Mesto, Slovenija
 Kandija (talijanski: Candia), naziv otoka Krete i njezina najvećega grada, Herakliona, za vrijeme mletačke vlasti

Izvori